Văratic, comune della Moldavia nel distretto di Ialoveni
 Văratic, comune della Moldavia nel distretto di Rîșcani